Barxa puede hacer referencia a:
Barxa (Bóveda), lugar de la parroquia de Tuimil, concello de Bóveda.
Barxa (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Santa Locaia, concello de Castro de Rey.
A Barxa (Jove), lugar de la parroquia de Lago, concello de Jove.
Barxa (Chavaga), lugar de la parroquia de Chavaga, concello de Monforte de Lemos.
Barxa (Marcelle), lugar de la parroquia de Marcelle, concello de Monforte de Lemos.
A Barxa (Ribas Altas), lugar de la parroquia de Ribas Altas, concello de Monforte de Lemos.
Barxa (Vilamarín), lugar de la parroquia de Vilamarín, concello de Monforte de Lemos.
 Barxamaior, lugar de la parroquia de O Cebreiro, concello de Piedrafita del Cebrero.
Barxa de Lor, parroquia del concello de Puebla del Brollón.
Barxa (Barxa de Lor), lugar de dicha parroquia.
A Barxa (A Ferreirúa), lugar de la parroquia de A Ferreirúa, concello de Puebla del Brollón.
Barxa (Quiroga), lugar de la parroquia de O Hospital, concello de Quiroga.
A Barxa (Sarria), lugar de la parroquia de Calvor, concello de Sarria.
A Barxa (Fión), lugar de la parroquia de Fión, concello de Saviñao.
A Barxa (Rebordaos), lugar de la parroquia de Rebordaos, concello de Saviñao.
A Barxa (Barbadás), lugar de la parroquia de Piñor, concello de Barbadás.
Barxa (El Bollo), lugar de la parroquia de San Martiño, concello de El Bollo.
Barxa (Celanova), lugar y parroquia del concello de Celanova.
Barxa (La Gudiña), lugar y parroquia del concello de La Gudiña.
A Barxa (Padrenda), lugar de la parroquia de Crespos, concello de Padrenda.
Barxacova, lugar y parroquia del concello de Parada de Sil.
Barxa (Rubiós), lugar de la parroquia de Rubiós, concello de Las Nieves.
Barxa (Vide), lugar de la parroquia de Vide, concello de Las Nieves.
A Barxa (Nigrán), lugar de la parroquia de Nigrán, concello de Nigrán.
A Barxa (Puenteareas), lugar de la parroquia de Guláns, concello de Puenteareas.
A Barxa (Vigo), lugar de la parroquia de Matamá, concello de Vigo.
A Cova da Barxa, lugar de la parroquia de Saiáns, concello de Vigo.
A Barxa (Chantada), lugar de la parroquia de Mariz, concello de Chantada.
Barxa (Lugo), lugar de la parroquia de San Mamede dos Anxos, concello de Lugo.